Anderson Drain ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Drain (Deer Creek), Fluss im Macomb County, Bundesstaat Michigan
 Anderson Drain (East Branch Saint Joseph River), Fluss im Hillsdale County, Bundesstaat Michigan
 Anderson Drain (Hoadley Drain), Fluss im Lenawee County, Bundesstaat Michigan